Свидетели:
 Свидетели — лица, присутствовавшие на каком-либо событии.

В кинематографе 
«Свидетели» — название следующих фильмов:
 «Свидетели» — французский драматический художественный фильм 2007 года режиссёра Андре Тешине.
 «Свидетели» — военно-историческая художественная драма 2018 года режиссёра Константина Фама совместного производства России, Белоруссии, Чехии, Франции, Польши, Израиля.
 «Свидетели» — американский драматический телесериал 2016 года телеканала USA Network.
 «Свидетели» — российский детективно-криминалистический художественный телесериал 2017 года (2 сезона, 160 серий) телеканала «НТВ» о деятельности Следственно-аналитического управления (САУ).

См. также 
 
 Свидетели Иеговы — международная религиозная организация, созданная в Питтсбурге (США), деятельность которой запрещена на территориях Российской Федерации и некоторых других стран.